Sant Salvi de Tolosa, bisbe de Tolosa i sant del segle IV
 Sant Salvi d'Albi, bisbe i sant del segle VI
 Sant Salvi d'Albelda, monjo i beat del segle X
 Sant Salvi (Òlt i Garona), municipi francès situat al departament d'Òlt i Garona i a la regió de l'Aquitània